Naturschutzgebiet Buchenwald steht für folgende Naturschutzgebiete in Nordrhein-Westfalen:

 Naturschutzgebiet Buchenwald Am Freberg in der Stadt Arnsberg, Hochsauerlandkreis
 Naturschutzgebiet Buchenwald an der Deutmecke in der Stadt Winterberg, Hochsauerlandkreis
 Naturschutzgebiet Buchenwald bei Wenningen in der Stadt Arnsberg, Hochsauerlandkreis

Siehe auch:
 Naturschutzgebiet Kalkklippen-Buchenwald in der Stadt Arnsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Naturschutzgebiet Steilhang-Buchenwald Brunskappel in der Stadt Olsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen